Нефертити (ок. 1370—1330 до н. э.) — «главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона.
 (3199) Нефертити — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к светлому спектральному классу S.
«Нефертити» (итал. Nefertiti, figlia del sole) — художественный фильм 1995 года режиссёра Ги Жиля. Производство: Италия, Франция, Россия.